Александр Николаевич Ефимов:
 Ефимов, Александр Николаевич (1923—2012) — советский лётчик, дважды Герой Советского Союза, маршал авиации.
 Ефимов, Александр Николаевич (1937—1999) — украинский советский писатель и литературный критик.